

Населені пункти та їхні частини
 Адамувек — село в гміні Мщонув Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Адамувек — село в гміні Чоснув Новодворського повіту Мазовецького воєводства
 Адамувек — частина села Сьвежини в гміні Заполіце Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства
 Адамувек — частина села Руссувек в гміні Желязкув Каліського повіту Великопольського воєводства

Примітки